Collegio elettorale di Pontedecimo – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Pontedecimo – collegio elettorale del Regno d'Italia